Со́ня Лафуэ́нте Марти́нес (; род. 7 декабря 1991, Лас-Пальмас) — испанская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Семикратная чемпионка Испании (2006, 2010, 2012—2016), серебряный призёр Универсиады (2011) и участница Олимпийских игр (2010).

Лафуэнте — первая фигуристка из Испании, ставшая медалисткой юниорского Гран-при (2006). По состоянию на февраль 2013 года занимала двадцать пятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Соня начала кататься на коньках в возрасте 4-х лет, когда родители, хотевшие приобщить детей к какому-нибудь спорту, отвели её с сестрой на открывшийся в Мадриде каток. Вплоть до 2012 года она работала с испанскими тренерами — Иваном Саэсом и Каролиной Санс.

Соня дебютировала на международной арене в сезоне 2003—3004 в группе «новички», сразу завоевав на турнире «Merano Cup» бронзовую медаль. В следующем году она выиграла этот турнир с той же возрастной группе.

На юниорском уровне Лафуэнте начала выступать в сезоне 2005—2006 и тогда же впервые приняла участие в чемпионате мира среди юниоров, став там 30-й. В 2006 году, на этапе Гран-при среди юниоров в Мексике Соня завоевала серебряную медаль, и это первая в истории испанская медаль этапа юниорского Гран-при. Наивысшим достижением Лафуэнте на чемпионатах мира среди юниоров было 12-е место в 2008 году. В том же сезоне она дебютировала на чемпионате Европы (20-е место) и на чемпионате мира (30-е).
 
Хотя на основных международных соревнованиях, в тот период, Соня занимала преимущественно невысокие места (на чемпионатах мира она не поднималась выше 26-го места в 2009 году, а на чемпионатах Европы выше 20-го в 2008), она тем не менее в 2009 году, стала 8-й на турнире  «Nebelhorn Trophy» и завоевала для Испании одну путёвку в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх-2010, где стала 22-й.

В сезоне 2010—2011 Лафуэнте впервые в карьере выиграла взрослый международный турнир — «Золотой конёк Загреба», а на чемпионате Европы значительно улучшила свой результат став 12-й. Затем она выиграла серебро зимней Универсиады в Эрзуруме. К чемпионату мира 2011, который был перенесён на месяц из-за землетрясения в Японии, Соня, по собственным словам, сильно устала, и поэтому заняла лишь 25-е место и не прошла в произвольную программу, хотя годом раньше была на мировом первенстве 20-й.

В июне 2012 года Соня переехала в Канаду к тренерам Брайну Орсеру и Трейси Уилсон.

По завершении в 2017 году соревновательной карьеры, участвовала в кампаниях по популяризации спорта среди молодёжи и получила тренерскую лицензию.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Испании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года